Мелисс:
 Мелисс Самосский — древнегреческий философ.
 Мелисс (царь Крита) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Павел Мелисс (1539—1602) — немецкий писатель-гуманист, поэт и переводчик, библиотекарь, композитор, дипломат.